Weiherfeld heißen folgende geographische Objekte:
 Weiherfeld-Dammerstock, Stadtteil in Karlsruhe
 Weiherfeld (Mitterfels), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern